Џон Макарти (рачунарски научник), проналазач термина „вештачка интелигенција“ и још много ствари.
 Џон Макарти (новинар), британски новинар, киднапован од стране терориста у Либану током касних 1980-их;
 Џон Макарти (лингвиста), фонолог;
 Џон Макарти (хокејаш), амерички хокејаш на леду;
 Џон Макарти (амбасадор), аустралијски дипломата;
 Велики Џон Макарти, судија Ultimate Fighting Championship-а